Крутояр () — российский остров в северо-восточной части Финского залива, административно подчинённый Выборгскому району Ленинградской области. Является вторым по величине островом архипелага Питкяпааси и расположен северо-восточнее Долгого Камня — самого крупного острова названного архипелага.

На каменистом и поросшем смешанным лесом Крутояре находятся развалины прежней финской деревни Котисаари (Kotisaari) или Питкяпааси — меньшая её часть, состоявшая из 10-и домов. В северо-западной части острова финским краеведом Арво Питкяпааси найдены лабиринт (предположительно, неолитический) и ритуальная каменная куча. О находке лабиринта, подковообразного и биспирального (по классификации А.А.Куратова), впервые сообщил в 1913 г. финский археолог Арне Тальгрен.

В 1920 — 1940 гг. Эссари принадлежал Финляндии.

Литература

Топографические карты

Примечания 

Острова Финского залива
Острова Выборгского района (Ленинградская область)
Лабиринты